Wormatia ist:
 der historische Name der Stadt Worms.
 der Name eines Wormser Fußballvereins, siehe Wormatia Worms.